Рожеженська — річка в Україні, у Малинському районі Житомирської області. Ліва притока Ірши (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 4,5 км.

Притоки 
 Довга (права).

Розташування 
Бере початок на південному сході від Лідівки в урочищі Роженек. Спочатку тече на південний схід через Слобідку (колишнє Селище), а потім на південний захід через Гамарню, і впадає у річку Іршу, ліву притоку Тетерева.

Примітки

Посилання 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 467
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 47.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Малинського району
Притоки Ірші
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці